Joseph Ignaz Appiani (italien : Giuseppe Ignazio Appiani) (1701 ou 1706 - 1785), peintre italien
  (1712-1742), chanteur d'opéra
  (1740 ou 1754–1812), peintre italien